La rue de Solférino est une rue dans plusieurs communes de France, nommées ainsi pour commémorer la bataille de Solférino (1859), victoire française des troupes de  contre les Autrichiens. On peut citer :
 la rue Solférino, à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis ;
 la rue Solférino, à Compiègne dans l'Oise ; principale rue du centre ville menant de l'hôtel de ville au pont enjambant la rivière Oise ;
 la rue Solférino, à Houilles dans les Yvelines ;
 la rue Solférino, à Lille,《 rue de la Soif 》de la commune.
 la rue Solférino, à Niort ;
 la rue de Solferino, à Orléans ;
 la rue de Solférino, dans le , à Paris, débouchant sur le port de Solférino ; au 10 de cette rue se situait, de 1970 à 2018, le siège du Parti socialiste ; par synecdoque, le terme Rue de Solférino (avec une majuscule en ce cas) désignait parfois ce parti ;
 la rue de Solférino, à Boulogne-Billancourt ; 
 le boulevard Solférino, à Rennes, à proximité de la gare routière ;
 la rue Solférino, à Toulouse ;
 la rue Solférino, à Laval.

Références